«Телефе́» (; аббревиатура от Televisión Federal) — крупнейшая аргентинская телекомпания.
Канал начал вещание 19 декабря 1957 года, однако название «Telefe» носит только с 5 марта 1990 года. Обладает наибольшим охватом аудитории Аргентины (95 % населения). Штаб-квартира находится в Буэнос-Айресе.

История компании 
С 1990 года телекомпания прочно удерживала лидирующие позиции, пока в начале 2010 года не заняла руководящий пост Мариса Бадья (Marisa Badía). Следующие два года телекомпания серьёзно теряет рейтинг. Ситуация налаживается с приходом Томаса Янкелевича и выходом таких проектов как: «Сладкая любовь», «Выпускники» (оба — теленовеллы) и «La Voz Argentina» (аналог российского проекта «Голос»).

С 2007 года компания инвестирует средства в производство полнометражных фильмов. Яркий пример — картина «Тайна в его глазах» (El secreto de sus ojos), в 2010 году получившая премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2013 году канал запустил сразу несколько проектов, среди которых: «Союзники» (исп. «Aliados»), «Война соседей» (исп. «Los Vecinos en Guerra»), «Женаты… с детьми» (исп. «Casados… con hijos»).

В начале 2014 года телеканал вновь признали самым популярным благодаря таким хитам как: «Мы — семья» (исп. «Somos familia»), «Господа папочки» (исп. «Señores papis») и «Проспект Бразилии» (исп. «Avenida Brasil»).

За свою историю компания выпустила целый ряд успешных проектов. Многие из них полюбились российскому телезрителю: «Чёрная жемчужина» (исп. «Perla negra»), «Яго, тёмная страсть» (исп. «Yago, pasión morena»), «Добрые соседи» (исп. «Buenos vecinos») и «Дикий ангел» (исп. «Muñeca brava»).

Продукция 
Теленовеллы
 «Чёрная жемчужина» (исп. «Perla negra»), 1994—1995
 «Цыганка» (исп. «Zíngara»), 1996
 «Миледи» (исп. «Milady, la historia continúa»), 1997—1998
 «Дикий ангел» (исп. «Muñeca brava»), 1998—1999
 «Провинциалка» (исп. «Cabecita»), 1999—2000
 «Добрые соседи» (исп. «Buenos vecinos»), 1999—2001
 «Дикая луна» (исп. «Luna salvaje»), 2000—2001
 «Яго, тёмная страсть» (исп. «Yago, pasión morena»), 2001—2002
 «Провоцируй меня» (исп. «Provócame»), 2001—2002
 «Влюблённые в танго» (исп. «Franco Buenaventure el profe»), 2002
 «Качорра» (исп. «Kachorra»), 2002
 «Максимо в моём сердце» (исп. «Máximo corazón»), 2002—2003
 «Навеки Джулия» (исп. «Resistiré»), 2003
 «Тайна Лауры» (исп. «Culpable de este amor»), 2004
 «Монтекристо» (исп. «Montecristo»), 2006
 «Сладкая любовь» (исп. «Dulce amor»), 2012—2013
 «Господа папочки» (исп. «Señores Papis»), 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Телеканалы на испанском языке
Телеканалы Аргентины
Телеканалы, запущенные в 1961 году
Круглосуточные телеканалы
Telefe
Дочерние компании Viacom